Иоахим Виктор Вильгельм Леопольд Фридрих Сигизмунд Прусский (; ) — прусский принц, спортсмен-конник.

Биография 
Фридрих Сигизмунд — сын принца Фридриха Леопольда Прусского и принцессы Луизы Софии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Аугустенбургской. В семье кроме него воспитывались ещё трое детей: старшая сестра Виктория Маргарита и младшие братья Фридрих Карл и Фридрих Леопольд. Как и все принцы Гогенцоллернов, Фридрих Сигизмунд в 10 лет получил звание лейтенанта 1-го гвардейского пехотного полка, хотя поначалу не планировалось привлекать его к активной военной службе. В Первую мировую войну принц Фридрих Сигизмунд в звании ротмистра служил во 2-м гвардейском гусарском полку имени королевы Виктории Прусской. С наступлением позиционного периода войны принц Фридрих Сигизмунд подал рапорт на перевод в Имперские военно-воздушные силы Германии, где дослужился до должности командира подразделения фронтовой авиации.

По окончании войны принц Фридрих Сигизмунд увлёкся конным спортом и специализировался на выездке и скачках по пересечённой местности. В 1924 году получил звание чемпиона Германии по конному спорту и должен был представлять Германию на летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме. В день проведения олимпийских соревнований по манежной выездке принц погиб в Люцерне в результате несчастного случая во время утренней тренировки на лошади тракененской породы при пересечении рва. Принц Фридрих Сигизмунд похоронен в фамильном склепе в парке Клайн-Глинике.

Брак и дети 
27 апреля 1916 года в Охотничьем дворце Глинике принц Фридрих Сигизмунд сочетался браком с принцессой   (1897—1938) (1897—1938), старшей дочерью принца Фридриха Шаумбург-Липпского и принцессы Луизы Датской и, следовательно, внучкой короля Дании Фредерика VIII. Принцесса также занималась конным спортом и с пониманием относилась к увлечению Фридриха Сигизмунда. 

В браке родились:
 Луиза Виктория Прусская (1917—2009), вышла замуж за Ганса Райнхольда 12 сентября 1942 года в Потсдаме, Бранденбург, Германия, в 1949 году развелись, в браке родился сын:
 Манфред Фредерик Чарльз Хубертус Аксель Рейнхольд (род. 13 февраля 1943 г.)
 Фридрих Карл Прусский (1919—2006), был женат дважды: на леди Гермионе Мэри Мортон Стюарт (1925-1969), дочери Арчибальда Джона Мортона Стюарта, 19-го графа Морей, и на  Адельгейде фон Бокум-Дольфс (род. 1943). Оба брака закончились разводом.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 Franz von Hertzberg-Schöneiche: Ein Reiterleben. Prinz Friedrich Sigismund von Preußen. Verlag Tradition Wilhelm Kolk 1928.
 Clemens Laar: Kavalkade. Eine Chronik von Reitern und Pferden 1950, Köln-Deutz 1950.

Конники Германии
Участники Первой мировой войны (Германия)
Кавалеры ордена Чёрного орла
Кавалеры Большого креста ордена Красного орла
Кавалеры ордена Короны 1-го класса (Пруссия)
Кавалеры ордена Дома Гогенцоллернов
Погибшие в результате падения с лошади